Diena ou Diéna peut désigner :
Diéna, une commune du Burkina Faso ;
Diena, une commune du Mali.
Diena, un quotidien letton
Armando Diena un footballeur italien.